Dieser Artikel behandelt die Italienische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1962 in Chile.

Qualifikation 
Italien gewann das erste Spiel in der Gruppe 7 gegen Rumänien kampflos, da die Rumänen verzichtet hatten.

Europa 

Italien traf als Sieger der Europa-Gruppe 7, auf den Sieger der Untergruppe Naher Osten.

Endausscheidung Europa–Naher Osten 
In dieser Ausscheidung trafen der Sieger der Europa-Gruppe 7 und der Sieger der Qualifikation "Naher Osten" aufeinander. Der Sieger dieser Runde war direkt für die WM-Endrunde qualifiziert. Der Gewinner wurde in Hin- und Rückspiel ermittelt; bei Punktgleichheit gab es Berücksichtigung der Tordifferenz ein Entscheidungsspiel.

Italien war damit für die WM qualifiziert.

Aufgebot

Spiele

Vorrunde 

Italien spielte in der Gruppe B.

Spielberichte

Gegen Deutschland am 31.5. im Estadio Nacional von Santiago vor 65.440 Zuschauern; SR: Davidson (Schottland):
Tore: keine

Gegen Chile am 2.6. im Estadio Nacional von Santiago vor 66.060 Zuschauern; SR: Aston (England):
Tore: 0:1 Ramirez (73.), 0:2 Toro (88.) – Besonderes: Platzverweise für Ferrini (6., nach Tätlichkeit) und David (45., nach wiederholtem Foulspiel), beide Italien; Ferrini weigerte sich 10 Minuten lang, das Spielfeld zu verlassen, und wurde schließlich von Polizisten vom Platz geholt.

Gegen die Schweiz am 7.6. im Estadio Nacional von Santiago vor 59.830 Zuschauern; SR: Latichev (UdSSR):
Tore: 1:0 Mora (2.), 2:0 Bulgarelli (65.), 3:0 Bulgarelli (67.)

Literatur 
 Superalbum Panini, Mondadori, ISBN 88-04-48359-8
 Matthias Voigt, Fußballweltmeisterschaft 1962 Chile AGON Kassel 2002 ISBN 3-89784-200-9

1962
Italien